Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 395 dans le monde.

 Route 395 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route 395 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 395 au Québec, Canada
 , plusieurs routes aux États-Unis
 Route nationale 395 en France